Айыртау — название географических объектов:

 Айыртау (горы) -  горы Кокшетауской возвышенности.

Населённые пункты в Казахстане

 Айыртау (бывшее Завидное) — село в Уланском районе Восточно-Казахстанской области.
 Айыртау — село в Улытауском районе Карагандинской области.
 Айыртау — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.